Palhinhaea är ett släkte av lummerväxter. Palhinhaea ingår i familjen lummerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lummerväxter
Palhinhaea